sokol, ptica grabljivica
 Sokol, pokret
 Sokol Marić, zaštitarska tvrtka
 Sokol grad (Konavle), utvrda u mjestu Dunavama u Konavlima
 Sokol Grad (Pliva), srednjovjekovni grad u zapadnoj Bosni, na lijevoj obali Plive
 Sokol Grad (Gračanica), srednjovjekovni grad u sjeveroistočnoj Bosni
 Sokol (vlak), vlak velikih brzina, koji će u budućnosti prometovati u Rusiji
 Sokol (Vologodska oblast, Rusija), grad u Ruskoj federaciji 
 Sokol (Međurječje), srednjovjekovni grad na sutoci Tare i Pive
 Sokol (otok), nenaseljeni hrvatski jadranski otočić južno od Obonjana

Nogometni klubovi:

NK Sokol Berak 
NK Sokol Dubravka 
NK Sokol Milanovac
NK Sokol Rajić
NK Sokol Rakitovica
NK Sokol Velika Ludina 
NK Sokol Vratišinec 
NK Sokol Sokolovac

Vidi i:
 Soko (razdvojba)